

Toponyme

Allemagne 
 Blankenburg, commune de Thuringe
 Bad Blankenburg, ville de Thuringe
 Blankenburg (Harz), ville de Saxe-Anhalt
 Château de Blankenburg, château situé dans cette ville.
 Blankenburg, quartier de la ville de Berlin

Pays-Bas 
 Blankenburg, ancien village de l'île de Rozenburg, en Hollande-Méridionale

Suisse 
 Blankenburg, localité de la commune de Zweisimmen, dans le canton de Berne
 Château de Blankenburg, le château éponyme.

Patronyme 

 Quirinus van Blankenburg (1654-1739), compositeur, organiste, carillonneur et théoricien de la musique néerlandais.

van Blankenburg